Alexander Pope
Ou ainda:
Bill Pope
Carly Pope
Cassadee Pope
Eddie Pope
John Pope
Tim Pope

Localidades
Pope (Mississippi)
Condado de Pope

Desambiguações de sobrenomes